Juremense – abitanti di Jurema (Pernambuco)
Juremense – abitanti di Jurema (Piauí)